HCC steht für:
 Hoher Rat für das Klima, Haut conseil pour le climat 
 eine bösartige Krebserkrankung der Leber (engl. Hepatocellular carcinoma), siehe Leberzellkarzinom
 Hepatitis contagiosa canis, eine virusbedingte Leberentzündung bei Hunden
 Hannover Congress Centrum
 Harenberg City-Center
 Columbia County Airport (IATA-Code), Flughafen von Columbia County (New York), New York
 Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

Abkürzung